Frank L. Shaw – amerykański polityk, burmistrz Los Angeles
 Frank Thomas Shaw – amerykański polityk, kongresman
 Frank Shaw – amerykański scenarzysta